Нафтали Маркович Фридман (1863, Юрдайчяй, район Янишки, Ковенская губерния — 1921, Бад-Киссинген) — российский общественный и государственный деятель, юрист, адвокат.

Родился близ Шавли в Ковенской губернии. Окончил юридический факультет Санкт-Петрбургского университета. Присяжный поверенный в городе Поневеже. был гласным Поневежской городской думы. Член общества взаимного кредита и общества садоводства. Член Партии кадетов, депутат 3-й и 4-й Государственной Думы от Ковенской губернии. Один из самых известных депутатов-евреев Государственной Думы.

В 1917 году избран в Всероссийское учредительное собрание от Могилёвского избирательного округа по списку № 9 (еврейский национальный комитет).

С 1918 года жил в Литве.

В 1920 году был избран депутатом Учредительного Сейма Литовской Республики от округа V (Паневежис). Член фракции Еврейского Демократического Союза. Участвовал в работе комитета по земельной реформе. После его смерти мандат перешёл к Самуилу Ландау.

Ссылки

Литература 
 
 Fridmanas Naftalis, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 20.
 Fridmanas Naftalis, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1955, t. 6, p. 396—397.
 Bendikaitė E., Fridmanas Naftalis, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920—1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 143—144.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены Сейма Литвы
Кадеты